Kondós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Káto Kryfovó, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Kondós (ort i Grekland), Attika, Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar